Jordanpark ist der Name mehrerer Parkanlagen in Deutschland und Europa, siehe

 Jordanpark (Bad Lippspringe) im Kreis Paderborn
 Jordanpark (Biberach)
 Jordanpark (Kaufbeuren)
 Jordanpark (Krakau)